Graham Stevenson (cricketspeler), een Brits cricketspeler
 Graham Stevenson (syndicalist), een Brits syndicalist